Один бат — монета Таиланда, заменившая монету в один тикаль.

История 
Монеты, отчеканенные до 1928 года, имели номинал 1 тикаль. С 15 апреля 1928 года национальная валюта Сиама (с 1939 года — Таиланд) стала официально именоваться батом.

В 1950 году была отчеканена пробная монета из никеля с портретом Рамы IX (известна в 4 экземплярах, 2 из которых были найдены в мешке монет 1957 года). В 1957 году была отчеканена регулярная монета аналогичного дизайна из медно-никелево-серебряно-цинкового сплава. В 1962 году была отчеканена монета из медно-никелевого сплава с другим дизайном. Также в этом году была отчеканена пробная монета, отличающаяся портретом и расположением надписей (известна в 7—8 экземплярах). В 1974 году была отчеканена монета из медно-никелевого сплава с новым портретом и изображением Гаруды. В 1977 году была отчеканена монета из медно-никелевого сплава с новым портретом. В 1982—1985 годах чеканились монеты из медно-никелевого сплава с новым портретом. В 1986—2008 годах чеканились монеты из медно-никелевого сплава с незначительно изменённым дизайном. В 2008—2017 годах чеканились монеты аналогичного дизайна из стали, гальванизированной никелем с немного другим портретом. Начиная с 2018 года чеканятся монеты из стали, гальванизированной никелем, с портретом Рамы X.

Памятные монеты 
С 1961 по 1996 годы было выпущено 16 видов памятных монет номиналом 1 бат из медно-никелевого сплава:
 1961 — Приезд Рамы IX и Сирикит;
 1963 — 36-летие Рамы IX;
 1966 — Пятые Азиатские игры в Бангкоке;
 1970 — Шестые Азиатские игры в Бангкоке;
 1972 — Продовольственная программа FAO;
 1972 — Вступление в титул принца Махи Вачиралонгкорна;
 1973 — 25 лет Всемирной организации здравоохранения;
 1975 — Восьмые Игры Юго-Восточной Азии в Бангкоке;
 1975 — 75-летие Синакхаринтхры;
 1977 — Продовольственная программа FAO;
 1977 — Принцесса Маха Чакри Сириндхорн;
 1977 — Вступление в титул принцессы Маха Чакри Сириндхорн;
 1978 — Принц Маха Вачиралонгкорн;
 1978 — Восьмые Азиатские игры в Бангкоке;
 1982 — Продовольственная программа FAO;
 1996 — 50-летие правления Рамы IX.

Жетоны для казино 
Известны медно-никелевые жетоны для казино 1945 года выпуска номиналом 1 бат. Орнамент на них полностью повторяет орнамент на монетах от 1 до 20 сатангов 1941—1945 годов.

Характеристики монет

Памятные монеты

Жетоны для казино

Чекан по годам

Памятные монеты

Примечания

Литература 
  
 

Монеты Таиланда после введения десятичной системы